El Torneig de Nuremberg 2017, oficialment conegut com a Nürnberger Versicherungscup 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La cinquena edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 27 de maig de 2017 a Nuremberg, Alemanya.

La tennista neerlandesa Kiki Bertens va reeditar el títol aconseguint en l'edició anterior.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Lloc web oficial  
 
 

2017
WTA Tour 2017